Селе́на Нье́гован (, урожд. Селе́на Ка́ац, ; ) — канадская кёрлингистка.

Серебряный призёр .

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2021).
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2019), бронза (2016).
 : серебро ().
 Команда «всех звёзд» () чемпионата Канады среди женщин: , .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
В мае 2018 вышла замуж, сменила фамилию. Муж Коннор Ньегован () — также кёрлингист, играет на позиции первого в команде скипа Jason Gunnlaugson.

Примечания

Ссылки 
 Страница команды Керри Эйнарсон (Team Kerri Einarson) на сайте Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады